Municipio de Weimer puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Weimer (Dakota del Norte), un municipio ubicado en el condado de Barnes.
 Municipio de Weimer (condado de Jackson, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Jackson.